Diese Liste nennt die Abgeordneten des fünften Volkstags der Freien Stadt Danzig. Dieser wurde in der Wahl vom 28. Mai 1935 bestimmt. Der Volkstag bestand bis zur vorgezogenen Neuwahl im April 1935. Die Regierung der Freien Stadt Danzig war der Senat Rauschning.

Sitzverteilung 
Der Volkstag hatte 72 Sitze
 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 38 Sitze
 Sozialdemokratische Partei 13 Sitze
 Zentrumspartei 10 Sitze
 Kommunistische Partei 5 Sitze
 Kampffront Schwarz-Weiß-Rot (Deutschnationale Volkspartei) 4 Sitze
 Polnische Partei 1 Sitz
 Liste Dr. Moczyński 1 Sitz

Abgeordnete  
Die Liste ist für die gewählten Abgeordneten wahrscheinlich vollständig. Es fehlen möglicherweise einige Nachrücker.

Literatur 
 Sonder-Ausgabe zum Staats-Anzeiger für die Freie Stadt Danzig. Teil 1. Nr. 59 vom 8. Juni 1933. S. 105–110 Digitalisate, mit offiziellem Endergebnis
 Martin Schumacher (Hrsg.): M.d.L., das Ende der Parlamente 1933 und die Abgeordneten der Landtage und Bürgerschaften der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus: politische Verfolgung, Emigration und Ausbürgerung 1933–1945; ein biographischer Index. [Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien], 1995, ISBN 3-7700-5189-0
 , ungenaue Parteienzuordnungen
 , für SPD-Mitglieder

 5